Педро Ламас Бальеро () — уругвайский шахматист, национальный мастер. Чемпион Уругвая 1969 и 1972 гг.

Биография 
В составе сборной Уругвая участник пяти шахматных олимпиад (1974, 1978, 1980, 1988 и 1990 гг.), Панамериканских командных чемпионатов 1971 и 1987 гг.

В 1970 году представлял Уругвай в Панамериканском чемпионате.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Ламаса в базе Chessgames
 Личная карточка П. Ламаса на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад